DELAG – ditta tedesca costruttrice di dirigibili
Paweł Deląg  – attore polacco